Jméno a příjmení Jan Hájek nosí více osobností:

 Jan Hájek (herec) (* 1978) – český herec
 Jan Hájek (zpěvák) – český pěvec a komunální politik
 Jan Hájek (model) – český model, Muž roku 2010
 Jan Hájek (tenista) (* 1983) – český tenista
 Jan Hájek (řezbář) – řezbář z Mnichova Hradiště, autor výzdoby některých kostelů
 Jan Hájek (veslař) – český veslař
 Jan František Hájek (1895–1953) – český důstojník a československý legionář

Reference